Кубок Йохана Кройфа 2004 года () — 15-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны сезона 2003/04 «Аякс» и обладатель Кубка Нидерландов 2003/2004 «Утрехт». Встреча состоялась 8 августа 2004 года в Амстердаме, на стадионе «Амстердам Арена».

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на soccerway.com

2004
Матчи ФК «Утрехт»
Матчи ФК «Аякс» Амстердам
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2004 году
Спортивные соревнования в Амстердаме
События 8 августа
Август 2004 года